Gandini ist ein Name in der indischen Mythologie und bezeichnet dort:
 Gandini (Mythologie), eine Prinzessin von Kashi und Mutter von Akrura
 einen Beinamen der Göttin Ganga

Gandini ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Gandini (1928–2007), italienischer Radrennfahrer
 Franco Gandini (* 1936), italienischer Bahnradsportler
 Gerardo Gandini (1936–2013), argentinischer Komponist
 Giola Gandini (1906–1941), italienische Malerin
 Marcello Gandini (* 1938), italienischer Automobildesigner